Никола́й Зими́н:
 Зимин, Николай Александрович (1942—2021) — советский композитор Chwary
 Зимин, Николай Васильевич (1843—1915) — священнослужитель РПЦ, протоиерей Рязанской епархии.
 Зимин, Николай Васильевич (род. 1947) — первый секретарь Ивановского обкома КПРФ.
 Зимин, Николай Николаевич (1895—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Зимин, Николай Петрович (1849—1909) — русский инженер-механик.
 Зимин, Николай Яковлевич (1933—2015) — вальцовщик, мастер производственного обучения, Герой Социалистического Труда.